Половецкое

 Половецкое — село в Бердичевском районе Житомирской области
 Половецкое — село в Костромской области
 Половецкое — село в Переславском районе Ярославской области
 Половецкое — деревня в Переславском районе Ярославской области